Bucheggberg – territorio collinare compreso tra il Canton Berna ed il Canton Soletta
Distretto di Bucheggberg – distretto del Canton Soletta, in Svizzera